Santa Virginia del Poitou, giovanissima martire francese, in data imprecisata, a causa delle persecuzioni anticristiane; celebrata il 7 gennaio;
Santa Virginia martire (II secolo), romana, subì il martirio sotto l'imperatore Marco Aurelio, celebrata la seconda domenica di settembre;
Santa Virginia Centurione Bracelli († 1651), genovese, vedova dedita all'assistenza ai bisognosi e fondatrice di congregazioni religiose, celebrata il 15 dicembre.